Дама Айли́н Джун Э́ткинс (; род. 16 июня 1934) — английская актриса и сценаристка, дама-командор ордена Британской империи. Она наиболее известна благодаря своим ролям на театральной сцене как Лондона, так и Нью-Йорка, которые принесли ей три награды Лоуренса Оливье, четыре награды Драма Деск и три номинации на премию «Тони».

Биография 
Эткинс родилась в Восточном Лондоне и окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра. Затем она начала свою карьеру на сцене Королевского шекспировского театра. Эткинс с тех пор сыграла множество ролей на сцене по обе стороны океана, в особенности часто воплощая образ Вирджинии Вульф. На телевидении, Эткинс вошла в историю став создателем одного из самых успешных британских сериалов «Вверх и вниз по лестнице», который транслировался с 1971 по 1975 год.

Эткинс появилась в более чем девяноста фильмах и сериалах, среди которых наиболее известны «Госфорд-парк», «Часы», «Ярмарка тщеславия», «Последний шанс Харви» и «Робин Гуд». Эткинс также снялась в фильме Вуди Аллена «Магия лунного света» 2014 года.

Эткинс выиграла три премии Лоуренса Оливье (1988, 1992, 2004), две премии «Драма Деск» (1972, 1978, 1991, 1995) и была удостоена трёх номинаций на премию «Тони» (1967, 1972, 1995, 2004). Среди телевизионных работ актрисы особенно выделяется роль в телесериале «Крэнфорд», принёсшем ей премию «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус» (2008). В дополнение к этому, роль в фильме 1983 года «Костюмер» принесла ей номинацию на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана. 16 июня 2001 года она стала дамой-командором ордена Британской империи.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактрисы Великобритании